По́ле зре́ния объекти́ва — часть пространства предметов, отображаемая объективом или другой оптической системой. В приближённом виде представляет собой конический или четырёхгранный телесный угол с вершиной в центре входного зрачка объектива. Поле зрения зависит от конструкции объектива и может ограничиваться полевыми диафрагмами, например, кадровым окном или блендой. В практической фотографии и кинематографе чаще используется понятие угловое поле объектива.

Примечания

Литература 
 

Фототермины